

Geografia 
 Regno Unito
 Longworth – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra

Persone 
 Ephraim Longworth – calciatore e allenatore di calcio inglese
 John Longworth – politico britannico del Partito Conservatore